Карл Ле́манн:
 Карл Леманн (1936—2018) — немецкий кардинал. Епископ Майнца.
 Карл Леман (1894—1960) — американский историк искусства и археолог немецкого происхождения.
 Карл Леманн (1794—1875) — шведский художник.